Rutland es el más pequeño de los condados tradicionales de Inglaterra.

Rutland también puede referirse a:

Lugares 
Estados Unidos
Rutland (Dakota del Norte), ciudad en el condado de Sargent, estado estadounidense de Dakota del Norte.
Condado de Rutland, en el estado estadounidense de Vermont.
Rutland (Vermont), ciudad en el condado de Rutland, estado estadounidense de Vermont.
Rutland (condado de Rutland, Vermont), pueblo en el condado de Rutland, estado estadounidense de Vermont.
West Rutland, pueblo ubicado en el condado de Rutland, estado estadounidense de Vermont.
West Rutland (condado de Rutland, Vermont), lugar designado por el censo en el condado de Rutland, estado estadounidense de Vermont.
Rutland (Illinois), villa en el condado de LaSalle, estado estadounidense de Illinois.
Rutland (Iowa), ciudad en el condado de Humboldt, estado estadounidense de Iowa.
Rutland (Massachusetts), pueblo en el condado de Worcester, estado estadounidense de Massachusetts.
Rutland (condado de Worcester, Massachusetts), lugar designado por el censo en el condado de Worcester, estado estadounidense de Massachusetts . 
Rutland (Nueva York), pueblo en el condado de Jefferson, estado estadounidense de Nueva York.
Rutland (Ohio), villa en el condado de Meigs , estado estadounidense de Ohio.
Rutland (Wisconsin), pueblo en el condado de Dane, estado estadounidense de Wisconsin.
Municipio de Rutland , varios municipios estadounidenses.

India
Isla Rutland, en el estrecho de Macpherson, al sur de la isla de Andaman, India.

Personas 
Rutland Boughton, compositor inglés
Rutland Barrington, actor y cantante inglés.